Сабрина Ллойд (; род. 20 ноября 1970, Ферфакс, Виргиния, США) — американская актриса.

Биография 
Сабрина Ллойд родилась 20 ноября 1970 года в Виргинии и выросла во Флориде. С раннего детства девочка проводила много времени дома, и её занятия включали езду на лошадях и участие в различных театральных постановках. В 1989 году окончила Lake Mary High School.

В 13 лет начала свою актёрскую карьеру с роли в музыкальном спектакле. Сабрина участвовала в местных постановках, таких как Grease, Crimes of the Heart и Wizard of Oz. В 18 лет Сабрина переехала в Нью-Йорк. Сначала она работала барменшей и постоянно прослушивалась на различные роли.

Её первое значительное появление на телевидение состоялось в сериале «Закон и Порядок», а до этого она сыграла в одном из эпизодов сериала «Superboy». Но именно благодаря роли в «Закон и Порядок», Сабрина получила нового агента и начала свою карьеру. После этого последовали роли в «Chain of Desire» и затем, главная роль в «Отцовстве» с Патриком Суэйзи.

В 1995 году Сабрина начинает сниматься в телесериале «Скользящие». 
В 2005 году снялась в сериале «Числа», но покинула его после первого сезона и переехала в Нью-Йорк.
После замужества с работником ООН, Сабрина оставила актерскую профессию. Много путешествует с мужем: с тех пор они жили в Кении, Уганде, Ванкувере, Риме.

Фильмография 
Hello Lonesome (2010) 
Wainy Days (2008) 
 Racing Daylight (2007)
 Universal Signs (2006)
 Charlie's Party (2005)
 4исла /Numb3rs/(2005)
 The Girl from Monday (2005)
 The Sisters of Mercy (2004)
 The Breakup Artist (2004)
 Melinda and Melinda (2004)
 Something for Henry (2004)
 My Sexiest Mistake (2004)
 DeMarco Affairs (2004)
 Ed (2003)
 Допамин (2003)
 Couples (2002)
 Wanderlust (2001)
 On Edge (2001)
 Madigan Men (2000)
 Ночь спорта (1998) — (2000)
 Скользящие /Sliders/(1995—1997)
 Lifestories: Families in Crisis Айрис/Iris/ (1994) (V)
 Отцовство /Fatherhood/ (1993)
 Love Off Limits (1993)
 Той самой ночью/That Night/ (1992)
 Chain of Desire (1992)
 Law & Order (1992)
 Superboy'' (1988)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США